Onomàstica:

 Luci Cluenci, general dels italians a la guerra social
 Aule Cluenci Habit el vell, cavaller de Larinum
 Aule Cluenci Habit el jove, cavaller de Larinum